Алюминат иттрия — неорганическое соединение,
оксид иттрия и алюминия с формулой YAlO (YO•AlO),
бесцветные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Отжиг смеси оксидов иттрия и алюминия:

Физические свойства 
Алюминат иттрия образует жёлтые кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nma,
параметры ячейки a = 0,5330 нм, b = 0,7375 нм, c = 0,5180 нм, Z = 4,
(есть данные о других ячейках:
моноклинная сингония,
пространственная группа P 2/m,
параметры ячейки a = 0,736 нм, b = 0,736 нм, c = 0,736 нм, β = 90°, Z = 8
и
кубическая сингония,
пространственная группа P m3m,
параметры ячейки a = 0,368 нм, Z = 1)

Применение 
 Рабочее тело твёрдотельных лазеров.
 Сцинтилляторы.

Литература 
 

иттрия